Plaats in Indonesië
 Sendangrejo (Baturetno), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Sendangrejo (Bogorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sendangrejo (Klego), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Sendangrejo (Ngaringan), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Sendangrejo (Ngawen), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sendangrejo (Tayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sendangrejo (Madiun), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Sendangrejo (Ngimbang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sendangrejo (Parengan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java